Луций Манлий Торкват:

 Луций Манлий Торкват (консул)
 Луций Манлий Торкват (претор)
 Луций Манлий Торкват (легат)